Jedan od sljedećih klubova iz grada Novosibirska, Rusija:
 HC Sibir Novosibirsk, hokej na ledu
 FC Sibir Novosibirsk, nogomet